Nahuatzen kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nahuatzén, kommunhuvudort, Michoacán de Ocampo, Nahuatzen, 
 Nahuatzen (kommun i Mexiko), Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar